Kettner:
 Anna (Birgitta) Kettner (* 1961)
 Birgitta Kettner
 Marie Kettnerová
 William "Bill" Kettner

 Hughes & Kettner 

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken